Arístides d'Atenes (530-468 aC) soldat i estadista atenès que va lluitar a la batalla de Marató
 Arístides (oficial) (), oficial naval atenenc
 Arístides de Tebes (), pintor
 Arístides (escultor) (), escultor grec
 Arístides de Samos, astrònom grec de l'època clàssica 
 Arístides d'Elis, esportista grec de l'època clàssica
 Arístides de Milet (), escriptor de contes salaços
 Eli Arístides (117-181), orador i retòric
 Arístides Marcià (), escriptor cristià
 Arístides Quintilià (), autor d'un tractat musical
 Aristidis Konstandinidis (), ciclista grec
 Aristidis Moraitinis (1806-1885), polític grec
 Aristides Brezina (1848-1909), mineralogista austríac
 Arístides Mestres i Oñós (1850-1899), poeta català
 Arístides Maillol (1861-1944), escultor català
 Aristeidis Stergiadis (1861-1949), polític grec, Alt Comissionat d'Esmirna el 1919-1922
 Arístides Agramonte Simoni (1868-1931), metge nord-americà, patòleg i bacteriòleg
 Aristeidis Chasapidis (1875-1941), general grec
 Aristides de Sousa Mendes (1885-1954), diplomàtic portuguès que va emetre visats a jueus que tractaven de fugir dels nazis
 Aristidis Moraitinis (1891-1918), aviador militar grec a la Primera Guerra Mundial
 Aristeidis Metallinos (1908-1987), escultor grec
 Aristides Leão (1914-1993), biòleg brasiler
 Aristides Fraga Lima (nascut 1923), escriptor brasiler
 Aristides Pereira (nascut el 1923), primer president de Cap Verd 1975-1991
 Aristidis Moschos (1930-2001), músic grec
 Aristides Demetrios (nascut el 1931), escultor modernista nord-americà
 Aristides Royo (nascut el 1940), president de Panamà 1978-1982
 Aristides Baltas (nascut el 1943), físic i polític grec
 Aristides Sánchez (1943-1993), rebel de la Contra a Nicaragua
 Aristides Gomes (nascut el 1954), primer ministre de Guinea Bissau 2005-2007
 Aristides González (nascut el 1961), boxejador porto-riqueny
 Arístides Rojas (nascut el 1970), futbolista paraguaià
 Aristeidis Grigoriadis (nascut el 1985), nedador grec
 Aristeidis Lottas (nascut el 1988), futbolista grec
 Aristides Soiledis (nascut el 1991), jugador de futbol grec